Ел Бариљо има више значења:

 Ел Бариљо (Чурумуко), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Бариљо (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику